Меркаде́р () — испанская фамилия. Известные носители:

 Меркадер, Каридад Рамоновна (1892—1975) — кубинский политический деятель-коммунист, советская разведчица, мать Р. П. Меркадера.
 Меркадер, Луис Павлович (1923—1998) — советский и испанский учёный, брат Рамона Меркадера.
 Меркадер, Мария (1918—2011) — итальянская и французская актриса испанского происхождения, сестра Р. П. Меркадера.
 Меркадер, Рамон Павлович (Рамон Иванович Лопес; 1913—1978) — испанский коммунист, убийца Л. Д. Троцкого, Герой Советского Союза.